Mauretanija, suvremena zemlja u Zapadnoj Africi
 Mauretanija (provincija), berbersko kraljevstvo i provincija Rimskog Carstva u Sjevernoj Africi
 RMS Mauretania (1906.), britanski prekooceanski brod iz 1906.
 RMS Mauretania (1936.), britanski prekooceanski brod iz 1936.